Una serata di beneficenza – film del 1934 conosciuto anche come Spettacolo di beneficenza
 I divi del varietà – film del 1941 conosciuto anche come Spettacolo di beneficenza, remake di Una serata di beneficenza